Josef Grabler (1899-1941) – scrittore tedesco
 Manfred Grabler (1947) – sciatore australiano